Е́рвін Оберле́ндер (; ) — німецький історик, славіст, москвинолог, дослідник нової і новітньої історії Східної Європи. Народився у Кенігсберзі, Німеччина. Син німецького політика Теодора Оберлендера. Навчався у Мюнхенському, Віденському і Кельнському університетах (з 1956). Доктор філософії (1963). Співробітник Федерального інституту східних і міжнародних студій (1963—1974). Професор Кельнського університету (1973). Науковий радник зі східноєвропейських питань у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини (1974—1975). Професор Мюнстерського університету (1975—1985), викладач новітньої історії Східної Європи, декан історичного факультету (1976—1977). Професор і голова Інституту історії Східної Європи при Майнцському університеті (1985—2002), декан історичного факультету (1990—1992). Почесний професор Майнцського університету. Президент німецької Асоціації істориків Східної Європи. Іноземний член Комітету істориків Латвії. Почесний доктор Латвійського університету (1993), Член Латвійської академії наук (2008). Нагороджений латвійським Хрестом визнання 4-го класу (2017).

Праці
 Oberländer, E. Tolstoj und die revolutionäre Bewegung. München/Salzburg/Wien: Pustet, 1965.
 Oberländer, E. Sowjetpatriotismus und Geschichte. Dokumentation (= Dokumente zum Studium des Kommunismus. Vol. 4). Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 1967. 
 Oberländer, E.; Kool, F. Arbeiterdemokratie oder Parteidiktatur (= Dokumente der Weltrevolution. Vol. 2). Olten/Freiburg im Breisgau, Walter, 1967.
 Oberländer, E. Zur Antizionismuskampagne in der UdSSR. Köln: Bundesinstitut für Ostforschung und Internationale Studien, 1971.
 Oberländer, E. Der Anarchismus. Zur Theorie und Praxis der herrschaftslosen Gesellschaft (= Dokumente der Weltrevolution. Vol. 4). Olten/Freiburg im Breisgau: Walter, 1972.
 Oberländer, E. Die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik 1969. Köln: Bundesinstitut für Ostforschung und Internationale Studien, 1976.
 Oberländer, E. Hitler-Stalin-Pakt 1939. Das Ende Ostmitteleuropas? Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1989.
 Oberländer, E. Geschichte Osteuropas. Zur Entwicklung einer historischen Disziplin in Deutschland, Österreich und der Schweiz 1945–1990 (= Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa. Vol. 35). Stuttgart: Steiner, 1991. 
 Oberländer, E. Genossenschaften in Osteuropa – Alternative zur Planwirtschaft? Deutscher Genossenschafts-Verlag, Wiesbaden 1993.
 Oberländer, E. Polen nach dem Kommunismus. Stuttgart: Steiner, 1993.
 Oberländer, E. Das Herzogtum Kurland 1561–1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft. in 2 v. Lüneburg: Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 1993/2001. 
 Oberländer, E. Autoritäre Regime in Ostmittel- und Südosteuropa 1919–1944. Paderborn: Schöningh, 2001.
 Oberländer, E.; Wohlfahrt, K. Riga. Porträt einer Vielvölkerstadt am Rande des Zarenreichs 1857–1914. Paderborn: Schöningh, 2004.
 Oberländer, E.; Keller, V. Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur Russischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561–1795. Paderborn: Schöningh, 2008. 
 
 Keller, V. Das Herzogtum Kurland im 16. und 17. Jahrhundert. S. 17–28.
 Oberländer, E. Das Herzogtum Kurland im 18. Jahrhundert. S. 29–51.
 Nr. 1 Pacta Subiectionis Wilna, 28. November 1561. S. 54—71.
 Nr. 2 Privilegium Sigismundi Augusti Wilna, 28. November 1561. S. 72—93.
 Nr. 3 Incorporatio der Herzogtümer Kurland und Semgallen in die polnisch-litauische Union Lublin, 3. August 1569. S. 94—97.
 Nr. 4 Privilegium Gotthardinum. Mitau, 25. Juni 1570. / hr. Gise, T. S. 98—103.
 Nr. 5 Testament Herzog Gotthards Mitau, 23. Februar 1587. S. 104—116.
 Nr. 6 Brüderlicher Vertrag der Herzöge Friedrich und Wilhelm Mitau, 23. Mai 1595. S. 117—120.
 Nr. 7 Formula Regiminis Mitau, 18. März 1617. S. 122—145.
 Nr. 8 Ordinatio Futuri Regiminis Ducatuum Curlandiae et Semigalliae Mitau, 5. Dezember 1727. S. 146—179.
 Nr. 9 Reskript der Kaiserin Anna an den russischen Minister in Mitau St. Petersburg, 1./12. August 1732. S. 180—182.
 Nr. 10 Pactum bilaterale der Oberräthe sowie der Ritter- und Landschaft der Herzogtümer Kurland und Semgallen mit dem neuerwählten Herzog Ernst Johann von Biron Mitau 14. Juni 1737, St. Petersburg 8./19. Juni 1737. S. 183—197.
 Nr. 11 König August III. überträgt die Herzogtümer Kurland und Semgallen dem Reichsgrafen Ernst Johann von Biron als erbliches Lehen Fraustadt, 13. Juli 1737. S. 198—203.
 Nr. 12 Herzog Ernst Johann darf von St. Petersburg aus regieren Fraustadt, 14. Juli 1737. S. 204—207.
 Nr. 13 Danziger Konvention zwischen König August III. und Herzog Ernst Johann Danzig, 12. November 1737. S. 208—223
 Nr. 14 Diploma Declarationis vacantiae Feudi Ducatuum Curlandiae et Semigalliae Warschau, 16. November 1758. S. 224—231.
 Nr. 15 Verpflichtungserklärung Herzog Ernst Johanns gegenüber Katharina II. St. Petersburg 4./15. und 5./16. August 1762. S. 232—237.
 Nr. 16 Deklaration der Kaiserin Katharina II. an die »Widriggesinnten« in Kurland und Semgallen St. Petersburg 2./13. August 1766. S. 238—242.
 Nr. 17 Handlungs- und Grenzkonvention zwischen Rußland und Kurland Riga, 10./21. Mai 1783. S. 243—251.
 Nr. 18 Entwurf der Ritterschaftsdelegierten für eine Reichstagskonstitution zur Neugestaltung der kurländischen Verfassung Warschau, November 1791. S. 252—287.
 Nr. 19 Reichstags-Konstitution für die Herzogtümer Kurland und Semgallen Warschau, 26. Mai 1792. S. 288—305.
 Nr. 20 Manifest einer Wohlgeborenen Ritter-und Landschaft der Herzogtümer Kurland und Semgallen über die Entsagung ihrer zeitherigen oberherrschaftlichen und Lehnsverbindung mit Polen Mitau, 18. März 1795. S. 306—311.
 Nr. 21 Unterwerfungsakte einer Wohlgeborenen Ritter- und Landschaft der Herzogtümer Kurland und Semgallen an Ihro Kaiserliche Majestät aller Reussen Mitau, 18. März 1795. S. 312—314.
 Nr. 22 Thronverzicht Herzog Peters St. Petersburg 17./28. März 1795. S. 315—316.
 Nr. 23 Manifest Katharinas II. an die neuen Untertanen in Kurland, Semgallen und Pilten St. Petersburg, 15./26. April 1795. S. 317—318.

Примітки

Бібліографія 
 Kusber, J. Erwin Oberländer zum 75. Geburtstag // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Bd. 60 (2012), H. 1, S. 148 f.
 Tradition und Neuanfang: Forschungen zur Geschichte Lettlands an der Wende vom 10 zum 21. Jahrhundert. Kleine Festschrift für Erwin Oberländer. Berlin/Münster: LIT, 2014.

Посилання 
 Ервін Оберлендер  // Майнцський університет.
 Книги Оберлендера  // Німецька національна бібліотека.

Німецькі історики
Доктори філософії
Члени Латвійської академії наук
Випускники Віденського університету
Випускники Кельнського університету
Випускники Мюнхенського університету
Викладачі Кельнського університету
Викладачі Майнцівського університету
Уродженці Кенігсберга
Славісти
Русисти